

Wirtschaftsminister Bayern (seit 1919) 

Wirtschaft
!
Bayern